Die Badminton-Europameisterschaft 2022 fand vom 25. bis zum 30. April 2022 in Madrid in Spanien statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Anders Antonsen (Finale)
 Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
 Mark Caljouw (3. Runde)
 Toma Junior Popov (Halbfinale)
 Brice Leverdez (Viertelfinale)
 Thomas Rouxel (Viertelfinale)
 Nhat Nguyen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (Champion)
 Mia Blichfeldt (Halbfinale)
 Kirsty Gilmour (Finale)
 Line Christophersen (Viertelfinale)
 Yvonne Li (3. Runde)
 Neslihan Yiğit (Halbfinale)
 Line Kjærsfeldt (Viertelfinale)
 Lianne Tan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Champions)
 Ben Lane / Sean Vendy (Halbfinale)
 Christo Popov / Toma Junior Popov (Viertelfinale)
 Jeppe Bay / Lasse Mølhede (Viertelfinale)
 Alexander Dunn / Adam Hall (Finale)
 Fabien Delrue / William Villeger (Viertelfinale)
 Ruben Jille / Ties van der Lecq (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
 Amalie Magelund / Freja Ravn (Halbfinale)
 Linda Efler / Isabel Lohau (Finale)
 Julie MacPherson / Ciara Torrance (1. Runde)
 Debora Jille / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
 Johanna Magnusson / Clara Nistad (Viertelfinale)
 Christine Busch / Amalie Schulz (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Finale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje(Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Champions)
 Robin Tabeling / Selena Piek (Halbfinale)
 Mikkel Mikkelsen / Rikke S. Hansen (Halbfinale)
 Adam Hall / Julie MacPherson (Viertelfinale)
 Callum Hemming / Jessica Pugh (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
Turnierseite

2022
Europameisterschaft 2022
Europameisterschaft 2022